Кира Иванова:
 Иванова, Кира Валентиновна (1963—2001) — советская фигуристка.
 Иванова, Кира Николаевна (известна как: Головко; 1919—2017) — советская и российская актриса, педагог.
 Иванова, Кира Сергеевна (род.1928) — советская художница-пейзажистка.